Vedomosti steht für:

 St. Petersburger Nachrichten, Zeitung
 Wedomosti, Wirtschaftsmagazin